

Sigle 
 Light Multirole Vehicle, veicolo militare blindato leggero prodotto dalla Iveco e conosciuto anche come Iveco VTLM

Codici 
 lmv – codice ISO 639-3 della lingua lomaiviti